A competição masculina do pentatlo moderno nos Jogos Pan-Americanos de 2007 foi realizada no dia 24 de julho no Complexo Esportivo Deodoro.

Medalhistas

Resultados

Referências

Eventos do pentatlo moderno nos Jogos Pan-Americanos de 2007